Das dänische Steuerministerium () beschäftigt rund 130 Mitarbeiter, darunter neben Verwaltungsfachangestellten meist Juristen, Wirtschaftswissenschaftler und Politologen mit Universitätsausbildung.

Steuerminister

Weblinks 
 Skatteministeriet Offizielle Webpräsenz des dänischen Steuerministeriums (dänisch)

Einzelnachweise 

Steuerminister